Llucmajor | República, anteriorment Llucmajor, és una estació de la L4 del Metro de Barcelona situada sota el Passeig del Verdum al districte de Nou Barris de Barcelona i es va inaugurar el 1982.

Accessos 
 Passeig del Verdum
 Plaça dels Jardins d'Alfàbia

Referències

Vegeu també 

 Línia 4 del metro de Barcelona
 Metro de Barcelona
 Xarxa ferroviària de Catalunya

Llucmajor
Llucmajor
La Guineueta